Мукхопадхьяй (или Мукхопадхай) — индийская фамилия, бенгальская форма фамилии . Известные носители:

 Мукхопадхьяй, Двиджен (1927—2018) — индийский композитор и певец.
 Мукхопадхьяй, Суман (род. 1966) — индийский режиссёр театра и кино, сценарист.
 Мукхопадхьяй, Тито (род. 1989) — индийский писатель и поэт.
 Мукхопадхьяй, Шубхаш (1919—2003) — известный бенгальский поэт XX века.